Айтыков — фамилия; имеет женскую форму Айтыкова. Может также быть топонимом.

 Айтыков, Изгутты Курманбаевич (1922—1944) — участник Великой Отечественной войны, комсорг батальона, Герой Советского Союза, гвардии старшина.
 Изгутты Айтыков — аул в Уланском районе Восточно-Казахстанской области Казахстана.